Spitalul Universitar se poate referi la:

 Spitalul Universitar CF Witting din București
 Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB)
 Spitalul Universitar „Sfântul Spiridon” din Iași